Хо́нкава́ара () — финская фамилия. Известные носители:

 Хонкаваара, Аарне (1924—2016) — финский хоккеист.
 Хонкаваара, Йенни (род. 1990, урожд. Йенни Рясянен) — финская кёрлингистка.